Traan (oog), oogvocht
Traan (olie), een vettige olie afkomstig van diverse zeedieren
Traan (Leek), straat en voormalig gehucht bij Leek